Доње Соколово (Кључ), насељено мјесто у општини Кључ, Федерација БиХ, БиХ
 Доње Соколово (Рибник), насељено мјесто у општини Рибник, Република Српска, БиХ